Gemäldegalerie (Berlijn)
 Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden
 Gemäldegalerie (Dachau)